Викшалампи — пресноводное озеро на территории Гирвасского сельского поселения Кондопожского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,2 км². Располагается на высоте 62,7 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно более чем на два километра вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Викшалампи протокой соединяется с озером Сандал, из которого берёт начало река Сандалка, приток реки Суны.

Восточнее озера располагается деревня Тивдия, к которой подходит автодорога местного значения  («Тивдия — Белая Гора»). К западу от озера проходит трасса  («Кола»).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100211102000018323.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Сандалки
Озёра Кондопожского района